Basha peut faire référence à :

Titre de noblesse 
 Basha est un titre éthiopien dérivé du titre turc (ottoman) pacha (paşa).

Patronyme 

  (née en 1962), féministe yéménite ;
 Eqrem Basha (né en 1948), poète et écrivain albanais ;
  (né en 1974), sportif égyptien pratiquant la force athlétique ;
  (né en 1928), imam ghanéen ;
 Lulzim Basha (né en 1974), homme politique albanais ;
 Migjen Basha (né en 1987), footballeur albano-suisse ;
  (né en 1993), joueur de cricket indien ;
 Vullnet Basha (né en 1990), footballeur albano-suisse, frère de Migjen.